Ez a szócikk tartalmazza a 2014-es wimbledoni teniszbajnokság női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Hszie Su-vej és Peng Suaj alkotta páros volt, de ők a harmadik körben kikaptak a később a döntőig jutó Babos Tímea és Kristina Mladenovic kettőstől.

A bajnoki címet az olasz Sara Errani és Roberta Vinci szerezte meg, miután a döntőben 6−1, 6−3-ra legyőzték a Babos−Méadenovic párost. Az olasz páros ezzel teljesítette a karrier Grand Slamet.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei 
Selejtező eredményei 

N2